IWM steht als Abkürzung für:

 Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Standorte Freiburg im Breisgau und Halle (Saale)
 Imperial War Museum (deutsch: Kriegsmuseum des britischen Weltreichs) in London, eines der bedeutendsten Kriegsmuseen weltweit
 Industrieverband WerkMörtel e. V., siehe Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden#Mitglieder
 Institut für die Wissenschaften vom Menschen, ein gemeinnütziger Verein, fördert und betreibt Advanced Studies auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften, Sitz in Wien
 Institut für Weltkirche und Mission, wissenschaftliches Institut der Deutschen Bischofskonferenz an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen
 Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, erforscht und fördert den Wissenserwerb und Wissensaustausch mit neuen Bildungs- und Kommunikationsmedien
 Integrated Woz Machine, eine Einchipversion des Diskettenlaufwerkscontrollers des Apple II, der auch in den Macintosh-Computern verwendet wurde
 Intelligent Workload Management, ein Konzept für die Verwaltung von IT-Systemen
 Ist ein ETF (exchange-traded fund (börsengehandelter Fonds)) auf den iShares Russell 2000 Index (WKN: 592353, ISIN: US4642876555, US-Symbol: IWM)
 Internationale Bezeichnung für den Sportbootführerschein Binnen unter Motor – IWM: IW (Inland waters), M (Motorized craft)

Abkürzung